Le trophée Rinkens riddare est un trophée de hockey sur glace remis annuellement une personnalité du hockey sur glace suédois.
Il récompense la personnalité avec le meilleur esprit sportif.

Palmarès

Références

Voir aussi 

Rinkens riddare